Rumelhart ist der Familienname folgender Personen:

 David Rumelhart (1942–2011), US-amerikanischer Psychologe und Kognitionswissenschaftler
 Markus Rumelhart (* 1975), österreichischer Politiker (SPÖ) und Bezirksvorsteher

Siehe auch:
 Rumelhart-Preis